Chalkis (Evia), de hoofdstad van het Griekse eiland Euboea
Chalkis (koninkrijk), een koninkrijk uit de Romeinse tijd
Chalkis (Syrië), de naam van een Syrische stad in de oudheid, 25 km ten zuiden van Aleppo
Chalcis (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen